5986 Ксенофонт (5986 Xenophon) — астероїд головного поясу.
 Ксенофонт Ксенофонт Афінський (дав.-гр. Ξενοφώντος) (до 430 до н. е. — бл. 355 до н. е.) — давньогрецький історик, письменник, політичний та військовий діяч; учень Сократа.
 Монастир Ксенофонт (грец. Μονή Ξενοφώντος) — грецький чоловічий православний монастир на Святій горі Афон.